Il singolare del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero 6-2, 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 David Nalbandian (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Radek Štěpánek (semifinali)
 Ivan Ljubičić (campione)

 Tommy Robredo (semifinali)
 Fernando González (quarti di finale)
 Juan Carlos Ferrero (finale)
 Feliciano López (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2005